Ел Родадиљо има више значења:

 Ел Родадиљо (Сан Фелипе), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Ел Родадиљо (Истлавакан де лос Мембриљос), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ел Родадиљо (Сан Мигел ел Алто), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ел Родадиљо (Сан Николас Толентино), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику